Impfondo ist eine Stadt im Nordosten der Republik Kongo. Die Hauptstadt des Impfondo-Distrikts und des Likouala-Departements liegt etwa 700 Kilometer nordöstlich der Landeshauptstadt Brazzaville am Ufer des Flusses Ubangi, direkt an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo. Bei der Volkszählung im Jahre 2012 hatte Impfondo etwa 41.000 Einwohner.

Etwa einen Kilometer südlich der Stadt befindet sich der internationale Flughafen Impfondo (IATA: ION, ICAO: FCOI). Außerdem gibt es feste Schifffahrtslinien von Impfondo nach Brazzaville stromabwärts und Bangui (Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik) stromaufwärts.

Das Bistum Impfondo, dessen Gebiet das gesamte Likouala-Departement einschließt, hat seinen Hauptsitz in Impfondo.

Klimatabelle

Siehe auch 
 Liste der Departements der Republik Kongo

Einzelnachweise 

Ort in der Republik Kongo
Likouala
Ort in Afrika